

Anno 
 656 o 656 a.C.

Codici 
 656 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Victoria, sull'isola di Vancouver, nella regione canadese della Columbia Britannica

Matematica 
 656 – numero